EUREKA — European Research Coordination Agency
 E!: Entertainment Television